Ipu steht für:
 Ipu (Ceará), Gemeinde im Bundesstaat Ceará, Brasilien
 altägyptischer Name der Stadt Achmim in Oberägypten

IPU steht für:
 International Psychoanalytic University Berlin, private Hochschule in Berlin
 Interparlamentarische Union, internationale Organisation von Parlamenten
 Invisible Pink Unicorn, die Spaßreligion Unsichtbares rosafarbenes Einhorn
 Impulse Airlines (ICAO-Code), ehemalige australische Fluggesellschaft

Abkürzung